Bie Silva Porto är en flygplats i Angola. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Bie Silva Porto ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bie Silva Porto är en högslätt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Bie Silva Porto. Närmaste större samhälle är Cuito,  kilometer nordväst om Bie Silva Porto.

Omgivningarna runt Bie Silva Porto är huvudsakligen savann. Runt Bie Silva Porto är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Angola